Als Scheibengleichung werden Folgende Gleichungen bezeichnet:

Scheibengleichung für funktionelle Reaktionen eines Räubers nach Holling
Eine Gleichung zum Lösen der Airysche Spannungsfunktion